Серебротербий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
тербия и серебра
с формулой AgTb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Серебротербий образует кристаллы
,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1145 °C.

Примечания